NFT – niewymienialny token (ang. non-fungible token)
 NFT – cienkowarstwowe kultury przepływowe (ang. nutrient film technique)